Oberstraße 135 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Oberstraße 135 (Düren)
 Oberstraße 135 in Hamburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Harvestehude